Syrisch voetbalelftal (mannen)
 Syrisch voetbalelftal (vrouwen)